Velika nagrada Orana 1930 je bila peta neprvenstvena dirka za Veliko nagrado v . Odvijala se je 27. aprila 1930 na cestnem dirkališču Arcone pri Oranu, Francija (danes Alžirija).

Rezultati

Dirka
Avtocikli in dirkalniki razreda voiturette so označeni s poševnim tiskom.

|-
! 1
| 15
|  Jean de Maleplane
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 35
| 2:47:32,4
|-
! 2
| 2
|  Émile Dupont
| Privatnik
| Amilcar
| 35
| +1:36,4
|-
! 3
| 12
|  Michel Doré
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 35
| +7:19,4
|-
! 4
| 4
|  Lelio Pellegrini
| Privatnik
| Amilcar
| 35
| +32:15,6
|-
! 5
| 24
|  Jean d'Hiercourt
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 35
| +32:57,6
|-
! 6
| 1
|  Anne-Cecile Rose-Itier
| Privatnica
| Rally
| 35
| +55:59,6
|-
! 7
| 11
| Bychawski
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 35
| +1:01:20,6
|-
! Ods
| 3
|  Guy Cloitre
| Privatnik
| Amilcar
| 19
| Gred
|-
! Ods
| 8
|  Jacquin
| Privatnik
| Amilcar
| 17
| Ventili
|-
! Ods
| 26
|  Marcel Lehoux
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 13
| Magnetnik
|-
! Ods
| 5
|  José Scaron
| Privatnik
| Amilcar
| 12
| Brez goriva
|-
! Ods
| 14
|  Willy Longueville
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 12
| Hladilnik
|-   
! Ods
| 28
|  Goffredo Zehender
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 12
| Os
|-
! Ods
| 22
|  Philippe Étancelin
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 11
| Trčenje
|-
! Ods
| 72
|  Stanislas Czaykowski
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 2
| Bat
|-
! Ods
| 33
|  Jean Gaupillat
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 2
| Bat
|-
! Ods
| 6
|  René Dreyfus
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 1
| Magnetnik
|-
! Ods
| 16
|  Marcel Joly
| Privatnik
| Bugatti T35
| 1
| Magnetnik
|-
! Ods
| 17
|  Jean de l'Espée
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 1
| Bat
|}

Viri
 
 

1930
Sezona Velikih nagrad 1930